1895 — год официального рождения кинематографа. Хотя пробные (даже публичные) демонстрации фильмов начались с 1888 года, а в 1895 году проходило уже достаточное количество сеансов «движущейся фотографии», но их изобретатели обычно не знали друг о друге, что впоследствии послужило причиной бесконечных споров о приоритете в изобретении кино. Однако публичные платные сеансы братьев Огюста и Луи Люмьер оказались наиболее популярны и успешны с коммерческой точки зрения, нежели все прочие начинания, поэтому именно Люмьер принято считать родоначальниками кинематографии.

События 
 Февраль-март — Уильям Поль и Бирт Акрес строят первую рабочую 35 мм камеру в Великобритании — «кинеоптикон». Первые фильмы на нём — «Регата между Оксфордским и Кембриджском университетами» и «Бушующее море, вызвавшее наводнение в Дувре».
 Во Франции братья Огюст и Луи Люмьер придумали и построили лёгкую ручную камеру «синематограф». Они обнаруживают, что их машина может также использоваться, чтобы проецировать изображение на большой экран. Братья создают несколько короткометражных фильмов в это время.
 13 февраля — братья Огюст и Луи Люмьер подают патент на аппарат «Синематограф» — комбинацию камеры, кинокопировального аппарата и кинопроектора.
 22 марта — на конференции, посвящённой развитию французской фотопромышленности, впервые показан публике фильм братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики».
 27 мая — Бирт Акрес патентует кинеоптикон.
 12 июня — фильм «Прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе» показан на следующий день после его съёмки Люмьерами на закрытии фотоконгресса.
 Конец сентября —  и  продемонстрировали в Атланте на Всемирной выставке Хлопковых штатов изобретённый ими кинопроектор «фантаскоп».
 Ноябрь — в Германии Эмиль и Макс Складановские доработали свой собственный кинопроектор.
 28 декабря — в «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок (Париж) состоялся первый публичный сеанс «Синематографа братьев Люмьер». Братья первыми в мире реализовали ставшую классической схему платного показа фильмов публике на большом экране.
 30 декабря — в Нью-Джерси Уильямом Диксоном, Генри Марвином (),  и  основана кинокомпания American Mutoscope & Biograph Company.
 Леон Гомон основал кинокомпанию Gaumont.
 Герман Каслер производит 68 мм камеру «Байограф» (). Это первая успешная 68 мм (70 мм) камера.
  представляет 60 мм формат.

В Российской империи 
 В августе одно из первых сообщений в России об изобретении кинематографа братьями Люмьер появилось в 1895 году в восьмом номере «Русского фотографического журнала».
 В октябре Опубликовано детальное описание киноаппарата братьев Люмьер в десятом номере «Русского фотографического журнала».
Рига. «Оптические представления» физика П. В. Деринга в цирке Саламонского. «Путешествие вдоль полярных окраин России с показом северного сияния, солнца, охоты на моржей и белых медведей; сказка о Белоснежке и семи карликах; путешествие по Бирмании и Сиаму в 1873 году в 10 оригинальных видах, снятых с натуры; индуистский праздник на реке Ганг и др.».

Фильмы 
 «Акробатическая смесь» (), Германия (реж. Макс Складановский).
 «Апофеоз» (), Германия (реж. Макс Складановский).
 «Арест карманника» (), Великобритания (реж. Бирт Акрес).
 «Билли Эдвардс и неизвестный» (), США (реж. Уильям Диксон).
 «Бокс» (), Германия (реж. Макс Складановский).
 «Бокс с кенгуру» (), Германия (реж. Макс Складановский).
 «Бушующее море, вызвавшее наводнение в Дувре» (), Великобритания (реж. Бирт Акрес).
 «Дерби» (), Великобритания (реж. Бирт Акрес).
 «Зимний сад» (), Германия (реж. Макс Складановский).
 «Игра в карты» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Итальянский крестьянский танец» (), Германия (реж. Макс Складановский).
 «Казнь Марии Шотландской» (), США (реж. ).
 «», Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Механический мясник» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Открытие Кильского канала» (), Великобритания (реж. Бирт Акрес).
 «Принцесса Али» (), США (реж. ).
 «Регата между Оксфордским и Кембриджском университетами» (), Великобритания (реж. Бирт Акрес).
 «Серпантин» (), Германия (реж. Макс Складановский).
 «Танец Лои Фуллер» (), США (реж. Уильям Диксон).

Программа первого киносеанса братьев Люмьер 

 «Выход рабочих с фабрики» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Вольтижировка» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Ловля золотых рыбок» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Прибытие делегатов на фотоконгресс в Лионе» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Кузнецы» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Политый поливальщик» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Завтрак младенца» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Прыжок через одеяло» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Площадь Корделье в Лионе» (), Франция (реж. Луи Люмьер).
 «Морское купание» (), Франция (реж. Луи Люмьер).

Родились 
 7 февраля — Анита Стюарт, американская киноактриса и продюсер (умер в 1961 году).
 25 февраля — , шведский киноактёр (умер в 1971 году).
 11 марта — , американский комический киноактёр (умер в 1955 году).
 25 марта — Валерий Инкижинов — советский и французский актёр, режиссёр кино и театра (умер в 1973 году).
 27 марта — , американская актриса немецкого происхождения (умерла в 1982 году).
 7 апреля — , немецкая актриса (умерла в 1985 году).
 6 мая — Рудольф Валентино, американский актёр итальянского происхождения (умер в 1926 году).
 10 июня — Хэтти Макдэниел, американская актриса, певица и комедиантка (умерла в 1952 году).
 25 июля — , датская актриса (умерла в 1968 году).
 26 июля 
 Грейси Аллен, американская актриса (умерла в 1964 году).
 Кеннет Харлан, американский киноактёр  (умер в 1967 году). 
 22 сентября — Пол Муни, американский киноактёр, лауреат премии «Оскар» (умер в 1967 году).
 2 октября — Бад Эбботт, американский комический актёр (умер в 1974 году).
 4 октября — Бастер Китон, американский киноактёр и режиссёр, классик немой кинокомедии (умер в 1966 году).
 21 октября — Эдна Пёрвиэнс, американская киноактриса (умерла в 1958 году).
 14 ноября — , американская актриса (умерла в 1973 году).
 3 декабря — Тадеуш Ольша, польский актёр и певец (умер в 1975 году).

Примечания

Литература

Ссылки 

 1895 год в кино на IMDb.